Alarmstange ist der Name oder ein Namensbestandteil von:

 Signalmast für die Seefahrt an einen Strand
 Alarmstange (Berg), 545,2 m, Höhenzug der Montabaurer Höhe, bei Horressen, im Westerwald, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 dortiger Fernmeldeturm Hillscheid-Alarmstange